GEM har flere betydninger:
 GEM, Graphical Environment Manager - et operativsystem
 GEM (Australsk TV-kanal)
 Grand Egyptian Museum - museum i Giza
 Grenoble École de Management
 Gravitoelektromagnetisme

Se også 
 Gem